Małuszów ist der Name folgender Orte in Polen:
 Małuszów (Kobierzyce), Ort in der Landgemeinde Kobierzyce, Powiat Wrocławski, Woiwodschaft Niederschlesien
 Małuszów (Męcinka) (deutsch: Malitsch), Ort in der Landgemeinde Męcinka, Powiat Jaworski, Woiwodschaft Niederschlesien
 Małuszów (Sulęcin), Ort in der Landgemeinde Sulęcin, Powiat Sulęciński, Woiwodschaft Lebus